Komarowo ist der Name vieler Orte in Russland darunter:

 Komarowo, Siedlung im Kurortni rajon der Stadt Sankt Petersburg
 Komarowo (Kaliningrad), aufgegebene Siedlung in der Oblast Kaliningrad (ehemals Groß Haferbeck, Kreis Bartenstein/Ostpreußen)
 Komarowo (Swerdlowsk, Arti), Dorf im Stadtkreis Arti der Oblast Swerdlowsk
 Komarowo (Swerdlowsk, Machnjowo), Dorf im munizipalen Gebilde Machnjowo der Oblast Swerdlowsk